Крейсер «Москва»:
 Москва (ракетный крейсер) — российский гвардейский ракетный крейсер (1979—2022).
 Москва (противолодочный крейсер) — противолодочный крейсер (1965—1996).